Massa equatorial atlântica
Mea Shearim
Atlético Clube de Vila Meã
Mea culpa
Meã, aldeia portuguesa no concelho de Castro Daire
Miguel Mea Vitali